

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Zakanale – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Zakanale – przysiółek wsi Pasieka Otfinowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Zakanale – część wsi Szewna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Zakanale – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Inne 
 Zakanale – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego